Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1952 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł obronił Australijczyk Jack Young.

Po raz pierwszy w eliminacjach uczestniczyli reprezentanci z Norwegii, Austrii, RFN, Finlandii i Holandii.

Eliminacje skandynawsko-kontynentalne

Finał Szwedzki 
 1952 r.,  Linköping

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej

Kwalifikacja skandynawska 
 20 czerwca 1952 r. (piątek),  Oslo

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Bo Andersson zastąpił swojego rodaka Helge'a Brinkebacka

Kwalifikacja kontynentalna 
 15 czerwca 1952 r. (niedziela),  Monachium

Awans: 5 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 22 czerwca 1952 r. (niedziela),  Falköping

Awans: 8 do rundy interkontynentalnej
Uwaga! Edvin Fredriksen z Norwegii zastąpił Tinusa Metzelaara z Holandii

Runda Interkontynentalna 
Rozgrywano 12 eliminacji na torach brytyjskich. Wystąpili 96 zawodników.
Tabela → brak danych
Awans: 62 do rundy mistrzowskiej.

Runda mistrzowska 
Rozgrywano 10 eliminacji na torach brytyjskich.

Awans: 16+2 do finału światowego

Finał światowy 
 18 września 1952 r. (czwartek),  Londyn – Stadion Wembley

Uwaga! Dan Forsberg ze Szwecji zastąpił w finale Berta Rogera z Wielkiej Brytanii.

1952
1952 w sporcie żużlowym